Il doppio del torneo di tennis Zenith Tennis Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Harel Levy che hanno battuto in finale Frederico Gil e Juan Albert Viloca 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Giorgio Galimberti /  Harel Levy (Campioni)
 Francesco Aldi /  Tomas Tenconi (quarti di finale)

 Florin Mergea /  Gabriel Moraru (primo turno)
 Daniel Gimeno Traver /  Daniel Muñoz de la Nava (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Zenith Tennis Cup 2006